Kołobrzeg Zachód – projektowany przystanek osobowy, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w Kołobrzegu, którego termin oddania do użytku zaplanowano na 2023 r. Przez przystanek przebiega linia 402 Koszalin - Goleniów.

Przypisy 

Stacje i przystanki kolejowe w Kołobrzegu